Lädermantlade sjöpungar (Pyuridae) är en familj av sjöpungar som beskrevs av Hartmeyer 1908. Enligt Catalogue of Life ingår lädermantlade sjöpungar i ordningen Pleurogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pyuridae 192 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar